starówka – potoczna nazwa najstarszej dzielnicy miasta z zabytkową zabudową
 Starówka – dawna nazwa Duńczycy
 Starówka – transporter opancerzony
 Starówka – część Śremu
 Zespół Pieśni i Tańca Budowlanych Warszawy „Starówka” – zespół pieśni i tańca
 Starówka – ciek wodny, dopływ Bzury